«Эмпресс оф Скотланд» — название судов:
 Эмпресс оф Скотланд (1905)
 Эмпресс оф Скотланд (1930)